OAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cacoal (TO) (Brasile)